Дургапур — топоним.

 Дургапур — город и муниципалитет на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дургапур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Дургапур — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.
 Дургапур — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи. 
 Дургапур — город в Западной Бенгалии, Индия. Входит в состав одноимённого подокруга.
 Дургапур — подокруг в округе Бардхаман, Западная Бенгалия, Индия.
 Дургапур — деревня в округе Ангул, Орисса, Индия.
 Дургапур — город в округе Чандрапур, Махараштра, Индия.